Mainfranken steht für:

 Mainfranken, Region in Unterfranken
 Gau Mainfranken, Verwaltungseinheit der NSDAP
 (5835) Mainfranken, Asteroid im äußeren Hauptgürtel
 ehemaliger Schiffsname, siehe Wappen von Spandau